Lohnert ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriele Lohnert, deutsche Filmproduzentin
 Karl Julius Lohnert (1885–1944), deutscher Astronom und Psychologe